La sigla FFC puede hacer referencia a:

1. FFC Frankfurt, un equipo de fútbol femenino alemán;
Federación Francesa de Ciclismo, el máximo órgano rector de ese deporte en Francia;
Federación de Fútbol de Chile, la asociación deportiva a cargo del desarrollo de ese deporte en Chile.
Flexible flat cable o  cable plano flexible.

Siglas